guma do żucia
 Guma do żucia – piosenka Krystyny Jandy
 Guma do żucia – album Krystyny Jandy